Osoby:
 Jacques Blanchard – francuski malarz barokowy
 Jean-Pierre Blanchard – francuski aeronauta i wynalazca, pionier lotów balonowych.
Miejscowości w USA:
 Blanchard – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Page
 Blanchard – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Caddo
 Blanchard – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie McClain
 Blanchard – jednostka osadnicza w stanie Missouri, w hrabstwie Atchison
 Blanchard – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre
 Blanchard – jednostka osadnicza w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Traill
 Blanchard – jednostka osadnicza w stanie Idaho, w hrabstwie Centre
 Blanchard – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette
Gminy w USA:
 Blanchard (ang. Blanchard Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Traill
 Blanchard (ang. Blanchard Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hancock
 Blanchard (ang. Blanchard Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hardin
 Blanchard (ang. Blanchard Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Putnam
 Blanchard (ang. Blanchard Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette